Нечунаевский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шипуновском районе Алтайского края России. Административный центр — село Нечунаево.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1043 человека, в том числе 477 мужчин и 566 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1000 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Барчиха,
 село Нечунаево.

Примечания 

Муниципальные образования Шипуновского района